Алексей Николаевич Лансере (, Петроград — 2003, Санкт-Петербург) — советский .

Биография 
Алексей Лансере родился а в Петрограде, в семье известного архитектора Николая Евгеньевича Лансере. Он продолжил художественно-архитектурную династию, окончив архитектурный факультет Академии художеств (1941) по специальности «архитектор-художник». Лансере работал архитектором в институтах «Ленпроект», «Гидропроект». Участвовал в строительстве многих зданий и посёлков в Ленинграде и его окрестностях и 20 ГЭС. Отец архитекторов Николая Алексеевича Лансере и Алексея Алексеевича Лансере.

Награды и звания 
 Член Союза архитекторов России.
 Член совета музея семьи Бенуа.
 Почётный знак «Житель блокадного Ленинграда»
 Почётный знак «За заботу о красоте города»
 Медали

Источники 
 Биография Алексея Николаевича Лансере

Члены Союза архитекторов России
Алексей Николаевич